Dębowo (gromada w powiecie augustowskim)
 Dębowo (gromada w powiecie wyrzyskim)